Terrorister kan avse:

 Terrorister – en film om dom dömda – en dokumentärfilm om ett fåtal demonstranter från Göteborgskravallerna från 2003
 Terrorister –  personer som praktiserar terrorism, se Terrorist

Se även
 Terrorism
 Terrorism (olika betydelser)
 Terror (olika betydelser)